

Вишньовська сільська рада — сільське поселення, Рубцовський район, Алтайський край
 Вишньовська сільська рада — сільське поселення, Тамалинський район, Пензенська область

Див. також 
 Вишневська сільська рада